Jacques Berthier – attore francese (1916-2008)
 Jacques Berthier – compositore e organista francese (1923-1994)